Гнили́ца () — село в Великобурлукском районе Харьковской области Украины. Является административным центром Гнилицкого сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Аркушино и Зеленый Гай. В этом селе рос и некоторое время жил музыкант Антон Кравченко.

Код КОАТУУ — 6321481001. Население по переписи 2001 г. составляет 718 (325/393 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Гнилица находится на берегу реки Гнилица, выше по течению примыкает село Гнилица Первая, ниже — село Зеленый Гай.

История 
 Недалеко от села Гнилица обнаружены поселения поздней бронзы (І тыс. до н. э.) и Салтовской культуры (VIII-Х ст. н. э.).
 В 1185 году через земли нынешнего Великобурлукского района шла рать Игоря Святославовича и на территории сегодняшней Гнилици разбила передовой отряд половцев. Данный исторический факт является страницей мирового шедевра «Слово о полку Игоревом».
 1750 — дата основания.

Экономика 
На территории Гнилицкого сельского совета действует несколько сельскохозяйственных предприятий. Крупнейшим среди частных и фермерских хозяйств является С(Ф)Х «ЛАН». Основные направления работы: выращивание зерновых, кукурузы, подсолнечника.

Объекты социальной сферы 
 Дошкольное учреждение «Теремок» при Гниличанском сельском совете. Находится в помещении школы.
 Гниличанская ООШ І-ІІІ ст.
 Клуб с библиотекой.
 ФАП.
 Почтовое отделение.
 4 магазина.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.
 Гидрологический заказник местного значения «Гнилицкий». Площадь 175,8 га.

Религия 
Покровский храм. Каменное здание построено и освящено в 1812 году. Колокольня не сохранилась. Церковь требует восстановления, также в ней проводятся нерегулярные богослужения.

Экология 
 Через село проходит ЛЭП 110 кВ.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Великобурлукского района